Freiberger peut faire référence à :

Patronyme 

 Fred Freiberger (1915–2003), producteur de télévision et cinéaste américain
 Markus Freiberger (1995-), coureur cycliste autrichien

Autres 
 Freiberger, une marque de bière allemande
 Franches-Montagnes, en allemand et d’autres langues Freiberger, une race de chevaux